Cowboy – mandriano

Cinema
Cowboy – film del 1958 diretto da Delmer Daves

Musica
Cowboy – album degli Erasure
Cowboy – singolo di Kid Rock
Cowboy – singolo di Alma

Televisione
Cowboy – film per la televisione statunitense del 1983 diretto da Jerry Jameson